

6001–6100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 6001 Thales ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=002 bgcolor=#88F2FF
| 6002 || 1988 RO || 8 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 6003 ||  || 2 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 6004 ||  || 11 dez 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 6005 || 1989 BD || 29 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 6006 Anaximandros ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 6007 Billevans ||  || 28 jan 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 6008 ||  || 30 jan 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 6009 Yuzuruyoshii ||  || 24 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 6010 Lyzenga || 1990 OE || 19 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 6011 Tozzi ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 6012 Williammurdoch ||  || 22 set 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 6013 Andanike || 1991 OZ || 18 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 6014 Chribrenmark ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 6015 Paularego ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 6016 Carnelli ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 6017 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 6018 Pierssac ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 6019 Telford ||  || 3 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 6020 Miyamoto ||  || 30 set 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 6021 || 1991 TM || 1 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 6022 Jyuro ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 6023 Tsuyashima ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 6024 Ochanomizu ||  || 27 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 6025 Naotosato ||  || 30 dez 1992 || Oohira || T. Urata || Brangane || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 6026 Xenophanes ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 6027 ||  || 23 set 1993 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 6028 ||  || 11 mar 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 6029 Edithrand || 1948 AG || 14 jan 1948 || Mount Hamilton || E. Wirtanen || Juno || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 6030 Zolensky ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 6031 Ryokan ||  || 26 jan 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || Brangane || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 6032 Nobel || 1983 PY || 4 ago 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 6033 ||  || 24 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 6034 || 1987 JA || 5 mai 1987 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 6035 Citlaltépetl || 1987 OR || 27 jul 1987 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 6036 Weinberg ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=037 bgcolor=#FFD5EA
| 6037 || 1988 EG || 12 mar 1988 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 6038 || 1989 EQ || 4 mar 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 6039 Parmenides || 1989 RS || 3 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 6040 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=041 bgcolor=#FFDAB5
| 6041 Juterkilian || 1990 KL || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=042 bgcolor=#FFDAB5
| 6042 Cheshirecat ||  || 23 nov 1990 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 6043 Aurochs ||  || 9 set 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 6044 Hammer-Purgstall ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 6045 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 6046 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=047 bgcolor=#FFD5EA
| 6047 ||  || 10 out 1991 || Palomar || P. Rose || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 6048 ||  || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 6049 Toda || 1991 VP || 2 nov 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=050 bgcolor=#FFD5EA
| 6050 Miwablock || 1992 AE || 10 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 6051 Anaximenes ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 6052 Junichi ||  || 9 fev 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=053 bgcolor=#FFD5EA
| 6053 ||  || 30 jan 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 6054 Ghiberti || 4019 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 6055 Brunelleschi || 2158 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 6056 Donatello || 2318 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 6057 Robbia || 5182 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 6058 Carlnielsen ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 6059 Diefenbach || 1979 TA || 11 out 1979 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 6060 Doudleby || 1980 DX || 19 fev 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 6061 ||  || 20 set 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 6062 Vespa || 1983 JQ || 6 mai 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=063 bgcolor=#FFD5EA
| 6063 Jason || 1984 KB || 27 mai 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 6064 Holašovice ||  || 23 abr 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 6065 Chesneau || 1987 OC || 27 jul 1987 || Palomar || E. F. Helin, R. S. Dunbar || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 6066 Hendricks ||  || 26 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 6067 ||  || 28 ago 1990 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 6068 Brandenburg ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Brangane || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 6069 Cevolani ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 6070 Rheinland ||  || 10 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 6071 Sakitama ||  || 4 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 6072 Hooghoudt || 1280 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 6073 || 1939 UB || 18 out 1939 || Turku || Y. Väisälä || Phocaea || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 6074 Bechtereva || 1968 QE || 24 ago 1968 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 6075 Zajtsev ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 6076 Plavec || 1980 CR || 14 fev 1980 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 6077 Messner || 1980 TM || 3 out 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 6078 Burt ||  || 10 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 6079 Gerokurat ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 6080 Lugmair ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 6081 Cloutis ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 6082 Timiryazev ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 6083 Janeirabloom ||  || 25 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 6084 Bascom || 1985 CT || 12 fev 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 6085 Fraethi ||  || 25 set 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 6086 Vrchlický || 1987 VU || 15 nov 1987 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 6087 Lupo || 1988 FK || 19 mar 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 6088 Hoshigakubo || 1988 UH || 18 out 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 6089 Izumi ||  || 5 jan 1989 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=090 bgcolor=#88F2FF
| 6090 || 1989 DJ || 27 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || Vesta || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 6091 Mitsuru ||  || 28 fev 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 6092 Johnmason || 1990 MN || 27 jun 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 6093 Makoto ||  || 30 ago 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 6094 Hisako ||  || 10 nov 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || Phocaea || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 6095 || 1991 UU || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 6096 ||  || 29 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 6097 Koishikawa ||  || 29 out 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 6098 Mutojunkyu ||  || 31 out 1991 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 6099 Saarland ||  || 30 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 6100 Kunitomoikkansai ||  || 9 nov 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|}

6101–6200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 6101 Tomoki || 1993 EG || 1 mar 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 6102 Visby ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 6103 || 1993 HV || 16 abr 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 6104 Takao || 1993 HZ || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 6105 Verrocchio || 4580 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 6106 Stoss || 6564 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 6107 Osterbrock || 1948 AF || 14 jan 1948 || Mount Hamilton || C. A. Wirtanen || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 6108 Glebov || 1971 QN || 18 ago 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 6109 Balseiro || 1975 QC || 29 ago 1975 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 6110 Kazak ||  || 4 jul 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 6111 Davemckay ||  || 20 set 1979 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 6112 Ludolfschultz ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 6113 Tsap ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 6114 Dalla-Degregori ||  || 28 abr 1984 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 6115 Martinduncan ||  || 25 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 6116 Still ||  || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 6117 Brevardastro ||  || 12 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 6118 Mayuboshi ||  || 31 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 6119 Hjorth || 1986 XH || 6 dez 1986 || Brorfelde || P. Jensen || Phocaea || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 6120 Anhalt || 1987 QR || 21 ago 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 6121 Plachinda ||  || 2 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 6122 Henrard ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 6123 Aristoteles ||  || 19 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 6124 Mecklenburg ||  || 29 set 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 6125 Singto || 1989 CN || 4 fev 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 6126 Hubelmatt ||  || 5 mar 1989 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 6127 Hetherington || 1989 HD || 25 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 6128 Lasorda || 1989 LA || 3 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 6129 Demokritos ||  || 4 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=130 bgcolor=#FFDAB5
| 6130 Hutton ||  || 24 set 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 6131 Towen ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 6132 Danielson ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 6133 Royaldutchastro ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 6134 Kamagari ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 6135 Billowen ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 6136 Gryphon || 1990 YH || 22 dez 1990 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || Brangane || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 6137 Johnfletcher || 1991 BY || 25 jan 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 6138 Miguelhernández ||  || 14 mai 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 6139 Naomi ||  || 10 jan 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 6140 Kubokawa ||  || 6 jan 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=141 bgcolor=#FFDAB5
| 6141 Durda ||  || 26 dez 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 6142 Tantawi || 1993 FP || 23 mar 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 6143 Pythagoras || 1993 JV || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=144 bgcolor=#B88A00
| 6144 Kondojiro ||  || 14 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 6145 Riemenschneider || 2630 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 6146 Adamkrafft || 3262 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 6147 Straub || 1081 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 6148 Ignazgünther || 5119 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 6149 Pelčák || 1979 SS || 25 set 1979 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 6150 Neukum ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || Ursula || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 6151 Viget || 1987 WF || 19 nov 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 6152 Empedocles ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 6153 Hershey || 1990 OB || 19 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 6154 Stevesynnott ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 6155 Yokosugano ||  || 11 nov 1990 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 6156 Dall ||  || 12 jan 1991 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || Brangane || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 6157 Prey ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 6158 Shosanbetsu ||  || 12 nov 1991 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 6159 Andréseloy || 1991 YH || 30 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 6160 Minakata || 1993 JF || 15 mai 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 6161 Vojno-Yasenetsky ||  || 14 out 1971 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 6162 Prokhorov ||  || 25 set 1973 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 6163 Reimers || 1977 FT || 16 mar 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || Juno || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 6164 Gerhardmüller ||  || 9 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 6165 Frolova ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 6166 Univsima ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || Brangane || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 6167 Narmanskij ||  || 27 ago 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 6168 Isnello ||  || 5 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 6169 Sashakrot ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=170 bgcolor=#FFDAB5
| 6170 Levasseur || 1981 GP || 5 abr 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 6171 Uttorp || 1981 UT || 26 out 1981 || Socorro || L. G. Taff || — || 
|-id=172 bgcolor=#FFDAB5
| 6172 Prokofeana || 1982 TX || 14 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 6173 Jimwestphal || 1983 AD || 9 jan 1983 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 6174 Polybius ||  || 4 out 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 6175 Cori || 1983 XW || 4 dez 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 6176 Horrigan || 1985 BH || 16 jan 1985 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 6177 Fécamp ||  || 12 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=178 bgcolor=#FFD5EA
| 6178 || 1986 DA || 16 fev 1986 || Shizuoka || M. Kizawa || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 6179 Brett || 1986 EN || 3 mar 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 6180 Bystritskaya ||  || 8 ago 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 6181 Bobweber || 1986 RW || 6 set 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 6182 Katygord ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=183 bgcolor=#FFDAB5
| 6183 Viscome ||  || 26 set 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 6184 Nordlund ||  || 26 out 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 6185 Mitsuma || 1987 YD || 20 dez 1987 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 6186 Zenon ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 6187 Kagura ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 6188 Robertpepin ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 6189 Volk ||  || 2 mar 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 6190 Rennes ||  || 8 out 1989 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 6191 Eades ||  || 22 nov 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 6192 Javiergorosabel ||  || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 6193 Manabe ||  || 18 ago 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 6194 Denali || 1990 TN || 12 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 6195 Nukariya ||  || 13 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 6196 Bernardbowen ||  || 28 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 6197 Taracho ||  || 10 jan 1992 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 6198 Shirakawa ||  || 10 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 6199 Yoshiokayayoi ||  || 26 jan 1992 || Dynic || A. Sugie || Phocaea || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 6200 Hachinohe || 1993 HL || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|}

6201–6300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 6201 Ichiroshimizu || 1993 HY || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 6202 Georgemiley || 3332 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 6203 Lyubamoroz ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 6204 MacKenzie ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 6205 Menottigalli || 1983 OD || 17 jul 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 6206 Corradolamberti ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 6207 Bourvil || 1988 BV || 24 jan 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 6208 Wakata || 1988 XT || 3 dez 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 6209 Schwaben ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 6210 Hyunseop ||  || 14 jan 1991 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 6211 Tsubame || 1991 DO || 19 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 6212 Franzthaler ||  || 23 jun 1993 || Palomar || M. Nassir || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 6213 Zwiers || 2196 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 6214 Mikhailgrinev ||  || 26 set 1971 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 6215 Mehdia || 1973 EK || 7 mar 1973 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 6216 San Jose || 1975 SJ || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 6217 Kodai || 1975 XH || 1 dez 1975 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Barros || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 6218 Mizushima ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 6219 Demalia ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 6220 Stepanmakarov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Brangane || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 6221 Ducentesima || 1980 GO || 13 abr 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 6222 ||  || 8 ago 1980 || Siding Spring || Edinburgh Obs. || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 6223 Dahl ||  || 3 set 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 6224 El Goresy ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 6225 Hiroko ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 6226 Paulwarren ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 6227 Alanrubin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 6228 Yonezawa || 1982 BA || 17 jan 1982 || Tōkai || T. Furuta || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 6229 Tursachan ||  || 4 nov 1983 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 6230 Fram ||  || 27 set 1984 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 6231 Hundertwasser || 1985 FH || 20 mar 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 6232 Zubitskia ||  || 19 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 6233 Kimura || 1986 CG || 8 fev 1986 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 6234 Sheilawolfman || 1986 SF || 30 set 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 6235 Burney || 1987 VB || 14 nov 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 6236 Mallard || 1988 WF || 29 nov 1988 || Oohira || Oohira Stn. || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 6237 Chikushi || 1989 CV || 4 fev 1989 || Geisei || T. Seki || Juno || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 6238 || 1989 NM || 2 jul 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=239 bgcolor=#FFD5EA
| 6239 Minos || 1989 QF || 31 ago 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 6240 Lucretius Carus ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 6241 Galante || 1989 TG || 4 out 1989 || Bologna || San Vittore Obs. || Brangane || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 6242 ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 6243 Yoder ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 6244 Okamoto || 1990 QF || 20 ago 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 6245 Ikufumi ||  || 27 set 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 6246 Komurotoru ||  || 13 nov 1990 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 6247 Amanogawa ||  || 21 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 6248 ||  || 17 jan 1991 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=249 bgcolor=#FFDAB5
| 6249 Jennifer ||  || 7 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 6250 Saekohayashi ||  || 2 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 6251 Setsuko || 1992 DB || 25 fev 1992 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 6252 Montevideo ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 6253 || 1992 FJ || 24 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 6254 ||  || 20 out 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 6255 Kuma || 1994 XT || 5 dez 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 6256 Canova || 4063 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 6257 Thorvaldsen || 4098 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 6258 Rodin || 3070 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 6259 Maillol || 3236 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 6260 Kelsey || 1949 PN || 2 ago 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth || Phocaea || 
|-id=261 bgcolor=#FFDAB5
| 6261 Chione || 1976 WC || 30 nov 1976 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 6262 Javid || 1978 RZ || 1 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 6263 Druckmüller || 1980 PX || 6 ago 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 6264 || 1980 SQ || 29 set 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 6265 ||  || 11 out 1985 || Palomar || T. F. Fric, R. J. Gilbrech || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 6266 Letzel ||  || 4 out 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 6267 Rozhen ||  || 20 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 6268 Versailles ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || Chloris || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 6269 Kawasaki || 1990 UJ || 20 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 6270 Kabukuri || 1991 BD || 18 jan 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 6271 Farmer || 1991 NF || 9 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 6272 || 1992 EB || 2 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 6273 Kiruna ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 6274 Taizaburo || 1992 FV || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 6275 Kiryu || 1993 VQ || 14 nov 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 6276 Kurohone || 1994 AB || 1 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 6277 Siok ||  || 24 ago 1949 || Flagstaff || H. L. Giclas, R. D. Schaldach || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 6278 Ametkhan || 1971 TF || 10 out 1971 || Nauchnij || B. A. Burnasheva || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 6279 ||  || 18 out 1977 || Palomar || K. L. Faul || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 6280 Sicardy || 1980 RJ || 2 set 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 6281 Strnad || 1980 SD || 16 set 1980 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 6282 Edwelda ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 6283 ||  || 6 nov 1980 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 6284 Borisivanov ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 6285 Ingram ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 6286 || 1983 EU || 10 mar 1983 || Anderson Mesa || E. Barr || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 6287 Lenham || 1984 AR || 8 jan 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 6288 ||  || 2 mar 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 6289 Lanusei ||  || 28 abr 1984 || La Silla || W. Ferreri, V. Zappalà || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 6290 ||  || 12 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 6291 Renzetti ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 6292 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 6293 Oberpfalz ||  || 26 nov 1987 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 6294 Czerny ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 6295 Schmoll ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 6296 Cleveland || 1988 NC || 12 jul 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 6297 ||  || 2 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 6298 Sawaoka || 1988 XC || 1 dez 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 6299 Reizoutoyoko ||  || 5 dez 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 6300 Hosamu || 1988 YB || 30 dez 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|}

6301–6400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 6301 ||  || 29 jan 1989 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 6302 Tengukogen || 1989 CF || 2 fev 1989 || Geisei || T. Seki || Phocaea || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 6303 ||  || 12 mar 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 6304 Josephus Flavius ||  || 2 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 6305 Helgoland ||  || 6 abr 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 6306 Nishimura ||  || 30 out 1989 || Dynic || A. Sugie || Pallas || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 6307 Maiztegui ||  || 22 nov 1989 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 6308 Ebisuzaki || 1990 BK || 17 jan 1990 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 6309 Elsschot ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 6310 Jankonke || 1990 KK || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 6311 Porubčan ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 6312 Robheinlein ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 6313 Tsurutani ||  || 14 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 6314 Reigber ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 6315 Barabash || 1990 TS || 11 out 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 6316 Méndez ||  || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 6317 Dreyfus ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=318 bgcolor=#FFDAB5
| 6318 Cronkite || 1990 WA || 18 nov 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 6319 Beregovoj ||  || 19 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 6320 Bremen ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 6321 Namuratakao || 1991 BV || 19 jan 1991 || Dynic || A. Sugie || Phocaea || 
|-id=322 bgcolor=#FFDAB5
| 6322 || 1991 CQ || 10 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 6323 Karoji ||  || 14 fev 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 6324 Kejonuma ||  || 23 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 6325 ||  || 14 mar 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 6326 Idamiyoshi ||  || 18 mar 1991 || Dynic || A. Sugie || Phocaea || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 6327 Tijn ||  || 9 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 6328 ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 6329 Hikonejyo ||  || 12 mar 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 6330 Koen || 1992 FN || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 6331 ||  || 28 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 6332 Vorarlberg ||  || 30 mar 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 6333 Helenejacq || 1992 LG || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 6334 Robleonard || 1992 MM || 27 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 6335 Nicolerappaport || 1992 NR || 5 jul 1992 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu || Phocaea || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 6336 Dodo || 1992 UU || 21 out 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 6337 Shiota ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 6338 Isaosato ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 6339 Giliberti || 1993 SG || 20 set 1993 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 6340 Kathmandu ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 6341 ||  || 20 out 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 6342 || 1993 VG || 7 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 6343 || 1993 VK || 7 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 6344 || 1993 VM || 7 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 6345 Hideo ||  || 5 jan 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 6346 Syukumeguri || 1995 AY || 6 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 6347 ||  || 28 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 6348 ||  || 3 fev 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 6349 Acapulco ||  || 8 fev 1995 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 6350 Schlüter || 3526 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 6351 Neumann || 4277 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 6352 Schlaun || 2400 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 6353 Semper || 3107 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 6354 Vangelis || 1934 GA || 3 abr 1934 || Uccle || E. Delporte || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 6355 Univermoscow ||  || 15 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 6356 Tairov || 1976 QR || 26 ago 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 6357 Glushko ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 6358 Chertok ||  || 13 jan 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 6359 Dubinin ||  || 13 jan 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 6360 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 6361 Koppel ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 6362 Tunis || 1979 KO || 19 mai 1979 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 6363 Doggett ||  || 6 fev 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 6364 Casarini || 1981 ET || 2 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 6365 Nickschneider ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 6366 Rainerwieler ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 6367 ||  || 18 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 6368 Richardmenendez ||  || 1 set 1983 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 6369 || 1983 UC || 16 out 1983 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 6370 Malpais || 1984 EY || 9 mar 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 6371 Heinlein || 1985 GS || 15 abr 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 6372 Walker ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 6373 Stern || 1986 EZ || 5 mar 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || Phocaea || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 6374 Beslan ||  || 8 ago 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 6375 Fredharris ||  || 1 out 1986 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 6376 Schamp ||  || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 6377 Cagney ||  || 25 jun 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 6378 ||  || 27 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 6379 Vrba ||  || 15 nov 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 6380 Gardel || 1988 CG || 10 fev 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 6381 Toyama ||  || 21 fev 1988 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 6382 || 1988 EL || 14 mar 1988 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 6383 Tokushima ||  || 12 dez 1988 || Tokushima || M. Iwamoto, T. Furuta || Brangane || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 6384 Kervin || 1989 AM || 3 jan 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 6385 Martindavid ||  || 5 mar 1989 || Kleť || A. Mrkos || Ursula || 
|-id=386 bgcolor=#FFDAB5
| 6386 Keithnoll ||  || 10 jul 1989 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 6387 || 1989 WC || 19 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 6388 ||  || 25 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 6389 Ogawa || 1990 BX || 21 jan 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 6390 Hirabayashi ||  || 26 jan 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 6391 Africano ||  || 21 jan 1990 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 6392 Takashimizuno || 1990 HR || 29 abr 1990 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 6393 ||  || 29 abr 1990 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 6394 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Juno || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 6395 Hilliard ||  || 21 out 1990 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 6396 Schleswig ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 6397 || 1991 BJ || 17 jan 1991 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 6398 Timhunter ||  || 10 fev 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 6399 Harada || 1991 GA || 3 abr 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 6400 Georgealexander ||  || 10 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|}

6401–6500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 6401 Roentgen ||  || 15 abr 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy || Phocaea || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 6402 Holstein ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 6403 Steverin || 1991 NU || 8 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 6404 Vanavara ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 6405 Komiyama || 1992 HJ || 30 abr 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 6406 Mikejura || 1992 MJ || 28 jun 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 6407 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 6408 Saijo ||  || 28 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 6409 || 1992 VC || 2 nov 1992 || Uenohara || N. Kawasato || Phocaea || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 6410 Fujiwara ||  || 29 nov 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=411 bgcolor=#FFDAB5
| 6411 Tamaga || 1993 TA || 8 out 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 6412 Kaifu ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 6413 Iye ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 6414 Mizunuma || 1993 UX || 24 out 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 6415 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Ursula || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 6416 Nyukasayama ||  || 14 nov 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 6417 Liberati || 1993 XA || 4 dez 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 6418 Hanamigahara || 1993 XJ || 8 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 6419 Susono || 1993 XX || 7 dez 1993 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 6420 Riheijyaya ||  || 14 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 6421 ||  || 6 dez 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 6422 Akagi ||  || 7 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 6423 Harunasan ||  || 13 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 6424 Ando ||  || 14 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 6425 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 6426 Vanýsek || 1995 ED || 2 mar 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 6427 || 1995 FY || 28 mar 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 6428 Barlach || 3513 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 6429 Brancusi || 4050 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 6430 || 1964 UP || 30 out 1964 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 6431 || 1967 UT || 30 out 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 6432 Temirkanov ||  || 3 out 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 6433 Enya || 1978 WC || 18 nov 1978 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 6434 Jewitt || 1981 OH || 26 jul 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 6435 Daveross || 1984 DA || 24 fev 1984 || Palomar || E. F. Helin, R. S. Dunbar || Juno || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 6436 Coco ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 6437 Stroganov ||  || 28 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 6438 Suárez ||  || 18 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 6439 Tirol || 1988 CV || 13 fev 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 6440 Ransome ||  || 8 set 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 6441 Milenajesenská ||  || 9 set 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 6442 Salzburg ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=443 bgcolor=#88F2FF
| 6443 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=444 bgcolor=#FFDAB5
| 6444 Ryuzin || 1989 WW || 20 nov 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 6445 Bellmore ||  || 23 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=446 bgcolor=#FFDAB5
| 6446 Lomberg || 1990 QL || 18 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 6447 Terrycole ||  || 14 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 6448 || 1991 CW || 8 fev 1991 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 6449 Kudara ||  || 7 fev 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 6450 Masahikohayashi ||  || 9 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 6451 Kärnten ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 6452 Johneuller || 1991 HA || 17 abr 1991 || Foggy Bottom || T. J. Balonek || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 6453 || 1991 NY || 13 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 6454 ||  || 29 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=455 bgcolor=#FFD5EA
| 6455 || 1992 HE || 25 abr 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=456 bgcolor=#FFD5EA
| 6456 Golombek || 1992 OM || 27 jul 1992 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 6457 Kremsmünster || 1992 RT || 2 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 6458 Nouda ||  || 2 out 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 6459 Hidesan ||  || 28 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 6460 Bassano ||  || 26 out 1992 || Bassano Bresciano || U. Quadri, L. Strabla || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 6461 Adam ||  || 4 nov 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 6462 Myougi ||  || 9 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 6463 Isoda ||  || 13 jan 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 6464 Kaburaki || 1994 CK || 1 fev 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || Brangane || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 6465 Zvezdotchet || 1995 EP || 3 mar 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 6466 Drewesquivel ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 6467 Prilepina ||  || 14 out 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 6468 Welzenbach ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 6469 Armstrong || 1982 PC || 14 ago 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 6470 Aldrin ||  || 14 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 6471 Collins ||  || 4 mar 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 6472 Rosema || 1985 TL || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 6473 Winkler || 1986 GM || 9 abr 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 6474 Choate ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || Pallas || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 6475 Refugium ||  || 29 set 1987 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 6476 || 1987 VT || 15 nov 1987 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 6477 ||  || 14 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 6478 Gault ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 6479 Leoconnolly || 1988 LC || 15 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 6480 Scarlatti ||  || 12 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 6481 Tenzing ||  || 9 set 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 6482 Steiermark ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 6483 Nikolajvasilʹev ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 6484 Barthibbs ||  || 23 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=485 bgcolor=#FFDAB5
| 6485 Wendeesther ||  || 25 out 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 6486 || 1991 FO || 17 mar 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=487 bgcolor=#FFDAB5
| 6487 Tonyspear ||  || 8 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 6488 Drebach ||  || 10 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=489 bgcolor=#FFD5EA
| 6489 Golevka || 1991 JX || 10 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=490 bgcolor=#FFDAB5
| 6490 ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=491 bgcolor=#FFD5EA
| 6491 || 1991 OA || 16 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 6492 ||  || 18 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 6493 Cathybennett || 1992 CA || 2 fev 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 6494 || 1992 NM || 8 jul 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 6495 ||  || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 6496 Kazuko ||  || 19 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 6497 Yamasaki ||  || 27 out 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 6498 Ko ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 6499 Michiko ||  || 27 out 1992 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=500 bgcolor=#FFDAB5
| 6500 Kodaira || 1993 ET || 15 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|}

6501–6600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 6501 Isonzo || 1993 XD || 5 dez 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 6502 ||  || 6 dez 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 6503 || 1994 CP || 4 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 6504 Lehmbruck || 4630 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 6505 Muzzio || 1976 AH || 3 jan 1976 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 6506 Klausheide ||  || 15 mar 1978 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 6507 || 1982 QD || 18 ago 1982 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 6508 Rolčík || 1982 QM || 22 ago 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 6509 Giovannipratesi ||  || 12 fev 1983 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 6510 Tarry || 1987 DF || 23 fev 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 6511 Furmanov ||  || 27 ago 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 6512 de Bergh ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 6513 ||  || 28 out 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 6514 Torahiko || 1987 WY || 25 nov 1987 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 6515 Giannigalli || 1988 MG || 16 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 6516 Gruss ||  || 3 out 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 6517 Buzzi || 1990 BW || 21 jan 1990 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 6518 Vernon || 1990 FR || 23 mar 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 6519 Giono ||  || 12 fev 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 6520 Sugawa || 1991 HH || 16 abr 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 6521 Pina ||  || 15 jun 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 6522 Aci || 1991 NQ || 9 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=523 bgcolor=#FFDAB5
| 6523 Clube || 1991 TC || 1 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 6524 Baalke || 1992 AO || 9 jan 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 6525 Ocastron ||  || 20 set 1992 || Wrightwood || J. B. Child, G. Fisch || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 6526 Matogawa || 1992 TY || 1 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 6527 Takashiito ||  || 31 out 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 6528 Boden ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 6529 Rhoads ||  || 14 dez 1993 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 6530 Adry || 1994 GW || 12 abr 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || Phocaea || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 6531 Subashiri || 1994 YY || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 6532 Scarfe || 1995 AC || 4 jan 1995 || Climenhaga || D. D. Balam || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 6533 Giuseppina ||  || 24 fev 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 6534 Carriepeterson ||  || 24 fev 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 6535 Archipenko || 3535 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 6536 Vysochinska || 1977 NK || 14 jul 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 6537 Adamovich ||  || 19 ago 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 6538 Muraviov ||  || 25 set 1981 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 6539 Nohavica || 1982 QG || 19 ago 1982 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 6540 Stepling ||  || 16 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 6541 Yuan || 1984 DY || 26 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 6542 Jacquescousteau ||  || 15 fev 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 6543 Senna ||  || 11 out 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 6544 Stevendick || 1986 SD || 29 set 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=545 bgcolor=#88F2FF
| 6545 ||  || 5 out 1986 || Piwnice || M. Antal || Vesta || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 6546 Kaye ||  || 24 fev 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 6547 Vasilkarazin ||  || 2 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 6548 ||  || 22 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 6549 Skryabin ||  || 13 ago 1988 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 6550 Parléř ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 6551 || 1988 XP || 5 dez 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 6552 Higginson || 1989 GH || 5 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 6553 Seehaus ||  || 5 abr 1989 || La Silla || M. Geffert || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 6554 Takatsuguyoshida ||  || 28 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 6555 ||  || 29 out 1989 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 6556 Arcimboldo ||  || 29 dez 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 6557 Yokonomura ||  || 11 nov 1990 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 6558 Norizuki || 1991 GZ || 14 abr 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 6559 Nomura || 1991 JP || 3 mai 1991 || Minami-Oda || M. Sugano, K. Kawanishi || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 6560 Pravdo || 1991 NP || 9 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 6561 Gruppetta ||  || 10 out 1991 || Palomar || K. J. Lawrence || Phocaea || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 6562 Takoyaki ||  || 9 nov 1991 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 6563 Steinheim ||  || 11 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=564 bgcolor=#FFDAB5
| 6564 Asher || 1992 BB || 25 jan 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 6565 Reiji || 1992 FT || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 6566 Shafter ||  || 25 out 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 6567 Shigemasa || 1992 WS || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 6568 Serendip || 1993 DT || 21 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=569 bgcolor=#FFD5EA
| 6569 Ondaatje || 1993 MO || 22 jun 1993 || Palomar || J. E. Mueller || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 6570 Tomohiro || 1994 JO || 6 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 6571 Sigmund || 3027 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 6572 Carson || 1938 SX || 22 set 1938 || Turku || Y. Väisälä || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 6573 Magnitskij ||  || 19 set 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 6574 Gvishiani ||  || 26 ago 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 6575 Slavov ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Ursula || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 6576 Kievtech ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 6577 Torbenwolff ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 6578 Zapesotskij ||  || 13 out 1980 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 6579 Benedix ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 6580 Philbland ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 6581 Sobers || 1981 SO || 22 set 1981 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 6582 Flagsymphony || 1981 VS || 5 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 6583 Destinn || 1984 DE || 21 fev 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 6584 Ludekpesek || 1984 FK || 31 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=585 bgcolor=#FFDAB5
| 6585 O'Keefe || 1984 SR || 26 set 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 6586 Seydler ||  || 28 out 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 6587 Brassens ||  || 27 nov 1984 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 6588 ||  || 10 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 6589 Jankovich ||  || 19 set 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 6590 Barolo ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Brangane || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 6591 Sabinin ||  || 7 set 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 6592 Goya ||  || 3 out 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || Eos || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 6593 || 1986 UV || 28 out 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 6594 Tasman ||  || 25 jun 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 6595 Munizbarreto ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 6596 Bittner ||  || 15 nov 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 6597 Kreil ||  || 9 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 6598 Modugno || 1988 CL || 13 fev 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 6599 Tsuko || 1988 PV || 8 ago 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 6600 Qwerty || 1988 QW || 17 ago 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|}

6601–6700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 6601 Schmeer ||  || 7 dez 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 6602 Gilclark || 1989 EC || 4 mar 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 6603 Marycragg ||  || 19 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 6604 Ilias ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 6605 Carmontelle ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 6606 Makino || 1990 UF || 16 out 1990 || Geisei || T. Seki || Ursula || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 6607 Matsushima ||  || 29 out 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 6608 Davidecrespi ||  || 2 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 6609 || 1992 BN || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 6610 Burwitz ||  || 28 jan 1993 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=611 bgcolor=#FFD5EA
| 6611 || 1993 VW || 9 nov 1993 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 6612 Hachioji ||  || 10 mar 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 6613 Williamcarl || 1994 LK || 2 jun 1994 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 6614 Antisthenes || 6530 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 6615 Plutarchos || 9512 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 6616 Plotinos || 1175 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 6617 Boethius || 2218 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 6618 Jimsimons || 1936 SO || 16 set 1936 || Flagstaff || C. W. Tombaugh || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 6619 Kolya ||  || 27 set 1973 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 6620 Peregrina || 1973 UC || 25 out 1973 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 6621 Timchuk ||  || 2 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 6622 Matvienko ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 6623 Trioconbrio ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 6624 || 1980 SG || 16 set 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 6625 Nyquist ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 6626 Mattgenge ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 6627 || 1981 FT || 27 mar 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 6628 Dondelia ||  || 24 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 6629 Kurtz || 1982 UP || 17 out 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 6630 Skepticus ||  || 15 nov 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 6631 Pyatnitskij ||  || 4 set 1983 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 6632 Scoon ||  || 29 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 6633 ||  || 11 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 6634 || 1987 KB || 23 mai 1987 || Campinas || Campinas Obs. || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 6635 Zuber ||  || 26 set 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 6636 Kintanar ||  || 11 set 1988 || Smolyan || V. G. Shkodrov || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 6637 Inoue || 1988 XZ || 3 dez 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 6638 || 1989 CA || 2 fev 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 6639 Marchis ||  || 25 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 6640 Falorni || 1990 DL || 24 fev 1990 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 6641 Bobross ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 6642 Henze ||  || 26 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 6643 Morikubo || 1990 VZ || 7 nov 1990 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 6644 Jugaku || 1991 AA || 5 jan 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || Ursula || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 6645 Arcetri ||  || 11 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 6646 Churanta ||  || 14 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 6647 Josse ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 6648 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 6649 Yokotatakao || 1991 RN || 5 set 1991 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 6650 Morimoto ||  || 7 set 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 6651 ||  || 10 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 6652 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 6653 Feininger ||  || 10 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 6654 Luleå ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 6655 Nagahama ||  || 8 mar 1992 || Dynic || A. Sugie || Brangane || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 6656 Yokota || 1992 FF || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 6657 Otukyo || 1992 WY || 17 nov 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 6658 Akiraabe ||  || 18 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 6659 Pietsch || 1992 YN || 24 dez 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 6660 Matsumoto || 1993 BC || 16 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 6661 Ikemura || 1993 BO || 17 jan 1993 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 6662 ||  || 22 jan 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 6663 Tatebayashi || 1993 CC || 12 fev 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 6664 Tennyo || 1993 CK || 14 fev 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 6665 Kagawa || 1993 CN || 14 fev 1993 || Oohira || T. Urata || Brangane || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 6666 Frö ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 6667 Sannaimura ||  || 14 mar 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 6668 ||  || 11 abr 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 6669 Obi ||  || 5 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 6670 Wallach ||  || 4 jun 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 6671 Concari ||  || 5 jul 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 6672 Corot || 1213 T-1 || 24 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 6673 Degas || 2246 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 6674 Cézanne || 4272 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 6675 Sisley || 1493 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 6676 Monet || 2083 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 6677 Renoir || 3045 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 6678 Seurat || 3422 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 6679 Gurzhij ||  || 16 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 6680 || 1970 WD || 24 nov 1970 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 6681 Prokopovich ||  || 6 set 1972 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 6682 Makarij ||  || 25 set 1973 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 6683 Karachentsov ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 6684 Volodshevchenko || 1977 QU || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 6685 Boitsov ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 6686 Hernius ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 6687 Lahulla ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 6688 Donmccarthy ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Ursula || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 6689 Floss ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 6690 Messick ||  || 25 set 1981 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 6691 Trussoni || 1984 DX || 26 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 6692 Antonínholý || 1985 HL || 18 abr 1985 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 6693 ||  || 12 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 6694 || 1986 PF || 4 ago 1986 || Palomar || INAS || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 6695 Barrettduff ||  || 1 ago 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 6696 Eubanks ||  || 1 set 1986 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 6697 Celentano ||  || 24 abr 1987 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 6698 Malhotra ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 6699 Igaueno || 1987 YK || 19 dez 1987 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 6700 Kubišová ||  || 12 jan 1988 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|}

6701–6800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 6701 Warhol ||  || 14 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 6702 ||  || 18 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 6703 || 1988 CH || 10 fev 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 6704 || 1988 CJ || 10 fev 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 6705 Rinaketty ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 6706 ||  || 11 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 6707 Shigeru ||  || 13 nov 1988 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 6708 Bobbievaile ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 6709 Hiromiyuki || 1989 CD || 2 fev 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 6710 Apostel ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 6711 Holliman || 1989 HG || 30 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 6712 Hornstein ||  || 23 fev 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 6713 Coggie || 1990 KM || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 6714 Montréal ||  || 29 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 6715 Sheldonmarks ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt, D. H. Levy || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 6716 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 6717 Antal ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 6718 Beiglböck ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 6719 Gallaj ||  || 16 out 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel' || — || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 6720 Gifu ||  || 11 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 6721 Minamiawaji ||  || 10 nov 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 6722 Bunichi ||  || 23 jan 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 6723 Chrisclark ||  || 14 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 6724 ||  || 4 fev 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 6725 Engyoji || 1991 DS || 21 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 6726 Suthers || 1991 PS || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 6727 ||  || 10 out 1991 || Palomar || K. J. Lawrence || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 6728 || 1991 UM || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 6729 Emiko ||  || 4 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 6730 Ikeda || 1992 BH || 24 jan 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 6731 Hiei || 1992 BK || 24 jan 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 6732 ||  || 8 fev 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 6733 || 1992 EF || 2 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 6734 Benzenberg || 1992 FB || 23 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Eos || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 6735 Madhatter ||  || 23 nov 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 6736 Marchare || 1993 EF || 1 mar 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 6737 Okabayashi || 1993 ER || 15 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 6738 Tanabe ||  || 20 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Chloris || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 6739 Tärendö ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 6740 Goff || 1993 GY || 14 abr 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 6741 Liyuan || 1994 FX || 31 mar 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 6742 Biandepei || 1994 GR || 8 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 6743 Liu || 1994 GS || 8 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 6744 Komoda || 1994 JL || 6 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 6745 Nishiyama ||  || 7 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 6746 Zagar || 1994 NP || 9 jul 1994 || Bologna || San Vittore Obs. || Phocaea || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 6747 Ozegahara ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 6748 Bratton ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 6749 Ireentje || 7068 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 6750 Katgert || 1078 T-1 || 24 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 6751 van Genderen || 1114 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 6752 Ashley || 4150 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 6753 Fursenko ||  || 14 set 1974 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 6754 Burdenko ||  || 28 out 1976 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 6755 Solovʹyanenko ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 6756 Williamfeldman ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 6757 Addibischoff ||  || 20 set 1979 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 6758 Jesseowens || 1980 GL || 13 abr 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 6759 || 1980 KD || 21 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 6760 || 1980 KM || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 6761 Haroldconnolly ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 6762 Cyrenagoodrich ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 6763 Kochiny ||  || 7 set 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 6764 Kirillavrov ||  || 7 out 1981 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 6765 Fibonacci ||  || 20 jan 1982 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 6766 Kharms ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 6767 Shirvindt ||  || 6 jan 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 6768 Mathiasbraun || 1983 RY || 7 set 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 6769 Brokoff ||  || 15 fev 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 6770 Fugate || 1985 QR || 22 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 6771 Foerster ||  || 9 mar 1986 || Siding Spring || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 6772 ||  || 20 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 6773 Kellaway || 1988 LK || 15 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || Brangane || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 6774 Vladheinrich ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 6775 Giorgini || 1989 GJ || 5 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 6776 Dix ||  || 6 abr 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 6777 Balakirev ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 6778 Tosamakoto ||  || 4 out 1989 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 6779 Perrine ||  || 20 fev 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 6780 Borodin ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 6781 || 1990 OD || 19 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 6782 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 6783 Gulyaev ||  || 24 set 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 6784 Bogatikov ||  || 28 out 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 6785 ||  || 12 nov 1990 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 6786 Doudantsutsuji || 1991 DT || 21 fev 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 6787 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 6788 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Chloris || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 6789 Milkey ||  || 4 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 6790 Pingouin ||  || 28 set 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 6791 ||  || 29 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 6792 Akiyamatakashi || 1991 WC || 30 nov 1991 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 6793 Palazzolo || 1991 YE || 30 dez 1991 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano Obs. || Eos || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 6794 Masuisakura || 1992 DK || 26 fev 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 6795 Örnsköldsvik ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 6796 Sundsvall ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 6797 Östersund ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 6798 Couperin ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 6799 Citfiftythree || 1993 KM || 17 mai 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 6800 Saragamine || 1994 UC || 29 out 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|}

6801–6900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 6801 Střekov ||  || 22 out 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 6802 Černovice ||  || 24 out 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 6803 ||  || 27 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 6804 Maruseppu || 1995 WV || 16 nov 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 6805 Abstracta || 4600 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 6806 Kaufmann || 6048 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 6807 Brünnow || 6568 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 6808 Plantin || 1932 CP || 5 fev 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 6809 Sakuma ||  || 20 fev 1938 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 6810 Juanclariá || 1969 GC || 9 abr 1969 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 6811 Kashcheev || 1976 QP || 26 ago 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 6812 Robertnelson ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 6813 Amandahendrix ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 6814 Steffl ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 6815 Mutchler ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 6816 Barbcohen ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 6817 Pest ||  || 20 jan 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 6818 Sessyu ||  || 11 mar 1983 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 6819 McGarvey || 1983 LL || 14 jun 1983 || Palomar || S. Smrekar || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 6820 Buil || 1985 XS || 13 dez 1985 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 6821 Ranevskaya ||  || 29 set 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 6822 Horálek || 1986 UO || 28 out 1986 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 6823 ||  || 12 mar 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 6824 Mallory ||  || 8 set 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 6825 Irvine ||  || 4 out 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 6826 Lavoisier ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 6827 Wombat ||  || 27 set 1990 || Oohira || T. Urata || Phocaea || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 6828 Elbsteel ||  || 12 nov 1990 || Siding Spring || D. I. Steel || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 6829 Charmawidor ||  || 18 jan 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 6830 Johnbackus ||  || 5 mai 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 6831 ||  || 28 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 6832 Kawabata || 1992 FP || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 6833 ||  || 19 mar 1993 || Hidaka || S. Shirai, S. Hayakawa || Phocaea || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 6834 Hunfeld || 1993 JH || 11 mai 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 6835 Molfino ||  || 30 abr 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 6836 Paranal ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 6837 Bressi ||  || 8 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 6838 Okuda ||  || 30 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 6839 Ozenuma ||  || 18 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 6840 ||  || 18 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 6841 Gottfriedkirch || 2034 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 6842 Krosigk || 3016 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 6843 Heremon ||  || 9 out 1975 || McDonald || J.-D. Mulholland || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 6844 Shpak ||  || 3 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 6845 Mansurova ||  || 2 mai 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 6846 Kansazan ||  || 22 out 1976 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=847 bgcolor=#FFDAB5
| 6847 Kunz-Hallstein || 1977 RL || 5 set 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 6848 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 6849 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 6850 ||  || 28 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 6851 Chianti ||  || 1 set 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 6852 Nannibignami ||  || 14 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 6853 Silvanomassaglia ||  || 12 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 6854 || 1987 UG || 20 out 1987 || Anderson Mesa || K. W. Zeigler || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 6855 Armellini || 1989 BG || 29 jan 1989 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 6856 Bethemmons || 1989 EM || 5 mar 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 6857 Castelli || 1990 QQ || 19 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 6858 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 6859 Datemasamune || 1991 CZ || 13 fev 1991 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 6860 Sims ||  || 11 fev 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 6861 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 6862 Virgiliomarcon || 1991 GL || 11 abr 1991 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 6863 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 6864 Starkenburg ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 6865 Dunkerley ||  || 2 out 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 6866 Kukai || 1992 CO || 12 fev 1992 || Kiyosato || S. Otomo || Brangane || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 6867 Kuwano ||  || 28 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 6868 Seiyauyeda || 1992 HD || 22 abr 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 6869 Funada || 1992 JP || 2 mai 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 6870 Pauldavies || 1992 OG || 28 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 6871 Verlaine ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 6872 ||  || 15 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 6873 Tasaka ||  || 21 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=874 bgcolor=#FFDAB5
| 6874 ||  || 9 mai 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 6875 Golgi ||  || 4 jul 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 6876 Beppeforti ||  || 5 set 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 6877 Giada ||  || 10 out 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 6878 Isamu ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 6879 Hyogo ||  || 14 out 1994 || Sengamine || K. Itō || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 6880 Hayamiyu ||  || 13 out 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 6881 Shifutsu || 1994 UP || 31 out 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 6882 Sormano ||  || 5 fev 1995 || Sormano || P. Sicoli, V. Giuliani || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 6883 Hiuchigatake || 1996 AF || 10 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 6884 Takeshisato || 9521 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 6885 Nitardy || 9570 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 6886 Grote || 1942 CG || 11 fev 1942 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 6887 Hasuo || 1951 WH || 24 nov 1951 || Nice || M. Laugier || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 6888 ||  || 27 jan 1971 || Cerro El Roble || C. Torres, J.-M. Petit || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 6889 || 1971 RA || 15 set 1971 || Cerro El Roble || C. Torres, J.-M. Petit || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 6890 Savinykh || 1975 RP || 3 set 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 6891 Triconia || 1976 SA || 23 set 1976 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 6892 Lana ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 6893 Sanderson ||  || 2 set 1983 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 6894 Macreid ||  || 5 set 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 6895 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 6896 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 6897 Tabei || 1987 VQ || 15 nov 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 6898 Saint-Marys || 1988 LE || 8 jun 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker || Phocaea || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 6899 Nancychabot ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 6900 ||  || 2 dez 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|}

6901–7000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 6901 Roybishop || 1989 PA || 2 ago 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 6902 Hideoasada ||  || 26 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 6903 || 1989 XM || 2 dez 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 6904 McGill ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 6905 Miyazaki || 1990 TW || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 6906 Johnmills || 1990 WC || 19 nov 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 6907 Harryford || 1990 WE || 19 nov 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 6908 Kunimoto ||  || 24 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=909 bgcolor=#FFDAB5
| 6909 Levison ||  || 19 jan 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 6910 Ikeguchi || 1991 FJ || 17 mar 1991 || Kiyosato || S. Otomo, O. Muramatsu || Brangane || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 6911 Nancygreen || 1991 GN || 10 abr 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 6912 Grimm ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 6913 Yukawa ||  || 31 out 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 6914 Becquerel || 1992 GZ || 3 abr 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy, H. E. Holt || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 6915 || 1992 HH || 30 abr 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 6916 Lewispearce || 1992 OJ || 27 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 6917 ||  || 29 mar 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 6918 Manaslu ||  || 20 mar 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 6919 Tomonaga || 1993 HP || 16 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 6920 Esaki || 1993 JE || 14 mai 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 6921 Janejacobs || 1993 JJ || 14 mai 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 6922 Yasushi ||  || 27 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 6923 Borzacchini || 1993 SD || 16 set 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 6924 Fukui || 1993 TP || 8 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 6925 Susumu ||  || 24 out 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 6926 ||  || 1 set 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 6927 Tonegawa ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 6928 Lanna ||  || 11 out 1994 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 6929 Misto || 1994 UE || 31 out 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 6930 ||  || 7 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 6931 Kenzaburo ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 6932 Tanigawadake || 1994 YK || 24 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 6933 Azumayasan || 1994 YW || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 6934 ||  || 25 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 6935 Morisot || 4524 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 6936 Cassatt || 6573 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 6937 Valadon || 1010 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 6938 Soniaterk || 5140 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 6939 Lestone ||  || 22 set 1952 || Mount Wilson || L. E. Cunningham || Phocaea || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 6940 ||  || 19 abr 1972 || Cerro El Roble || C. Torres || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 6941 Dalgarno || 1976 YA || 16 dez 1976 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 6942 Yurigulyaev ||  || 16 dez 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 6943 Moretto ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 6944 Elaineowens ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 6945 Dahlgren ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 6946 ||  || 15 set 1980 || La Silla || H. Debehogne, L. Houziaux || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 6947 Andrewdavis ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 6948 Gounelle ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 6949 Zissell || 1982 RZ || 11 set 1982 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 6950 Simonek || 1982 YQ || 22 dez 1982 || Haute-Provence || F. Dossin || Phocaea || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 6951 ||  || 16 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 6952 Niccolò || 1986 JT || 4 mai 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 6953 Davepierce ||  || 1 ago 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 6954 Potemkin ||  || 4 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 6955 Ekaterina ||  || 25 set 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 6956 Holbach ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 6957 || 1988 HA || 16 abr 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 6958 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 6959 Mikkelkocha ||  || 3 nov 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 6960 ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 6961 Ashitaka || 1989 KA || 26 mai 1989 || Mishima || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 6962 Summerscience || 1990 OT || 22 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 6963 ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 6964 Kunihiko ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 6965 Niyodogawa ||  || 11 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 6966 Vietoris ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 6967 ||  || 11 nov 1991 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 6968 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 6969 Santaro ||  || 4 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 6970 Saigusa ||  || 10 jan 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 6971 Omogokei || 1992 CT || 8 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 6972 Helvetius ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 6973 Karajan || 1992 HK || 27 abr 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 6974 Solti || 1992 MC || 27 jun 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 6975 Hiroaki || 1992 QM || 25 ago 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 6976 Kanatsu ||  || 23 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 6977 Jaucourt ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 6978 Hironaka || 1993 RD || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 6979 Shigefumi || 1993 RH || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 6980 Kyusakamoto ||  || 16 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 6981 Chirman ||  || 15 out 1993 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano Obs. || Phocaea || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 6982 ||  || 16 out 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 6983 Komatsusakyo || 1993 YC || 17 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 6984 Lewiscarroll || 1994 AO || 4 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || Juno || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 6985 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 6986 Asamayama || 1994 WE || 24 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 6987 Onioshidashi || 1994 WZ || 25 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 6988 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 6989 Hoshinosato ||  || 6 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 6990 Toya ||  || 9 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 6991 Chichibu || 1995 AX || 6 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 6992 Minano-machi ||  || 27 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 6993 ||  || 28 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 6994 ||  || 28 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 6995 Minoyama ||  || 24 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 6996 Alvensleben || 2222 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=997 bgcolor=#88F2FF
| 6997 Laomedon || 3104 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=998 bgcolor=#88F2FF
| 6998 Tithonus || 3108 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 6999 Meitner || 4379 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 7000 Curie || 1939 VD || 6 nov 1939 || Uccle || F. Rigaux || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000) (IAU Minor Planet Center)

006